Nome bíblico, geralmente identificado com Jerusalém

Toponínima 
Ma'ale Iron — divisão administrativa de Israel, ao norte de Jerusalém, constituída por várias aldeias, uma delas chamada Salim ou Salém
Salem (Baden-Wuerttemberg) — município da Alemanha, no distrito de Bodenseekreis, na região administrativa de Tubinga, estado de Baden-Württemberg
Salem (Lauenburgo) — município da Alemanha, no estado de Schleswig-Holstein
Salem (Espanha) — município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana
Salem (Tâmil Nadu) — cidade da Índia
Salem (distrito) — distrito da Índia
Salem (comuna da Suécia)
Salem (cidade da Suécia) — capital da comuna homónima
Salem (Ontário) — cidade do Canadá

Estados Unidos 
Salem (Massachusetts) — cidade famosa pelo julgamento de bruxas que ali ocorreu no fim do 
Danvers (Massachusetts) — aldeia próxima da anterior, no passado chamada Salem Village
Salem (Alabama) 
Salem (Carolina do Sul) 
Salem (condado de Fulton) — no Arkansas
Salem (condado de Saline) — no Arkansas
Salem (Connecticut) 
Salem (Illinois) 
Salem (Indiana) 
Salem (Iowa) 
Salem (Kenosha) — no Wisconsin
Salem (Kentucky) 
Salem (Missouri)
Salem (Nova Hampshire) 
Salem (Nova Jérsei) 
Salem (Nova Iorque)
Salem (Ohio) 
Salem (Oregon) (capital do estado)
Salem (Pierce) — no Wisconsin
Salem (Utah) 
Salem (Virgínia) 
Salem (Virgínia Ocidental) 
Winston-Salem — na Carolina do Norte
West Salem (Ohio)

Outros usos 
Salem (série de televisão) — sobre bruxas do canal Americano WGN
Salem (banda) — grupo musical de Israel

Desambiguações de topônimos